Квалификация по водному поло на летних Олимпийских играх 2016 проходила с 23 июня 2015 года по 10 апреля 2016 года. По итогам квалификационных соревнований участие в Играх смогли принять 20 сборных (12 мужских и 8 женских).

Мужчины

Квалифицированные команды

Распределение команд 

В олимпийском квалификационном турнире примут участие лучшие неквалифицированные сборные по результатам континентальных первенств:
 Азия — 1 команда
 Америка — 1 команда
 Африка — 1 команда
 Европа — 9 команд

Женщины

Квалифицированные команды

Распределение команд 

В олимпийском квалификационном турнире приняли участие лучшие неквалифицированные сборные по результатам континентальных первенств:
 Азия — 1 команда
 Америка — 2 команды
 Африка — 1 команда
 Европа — 7 команд
 Океания — 1 команда

Примечания

Ссылки 
 Правила квалификации  

Водное поло
Квалификация